Eponymous — перша збірка найкращих хітів американського рок-гурту R.E.M.. Це останній реліз гурту на лейблі I.R.S. Records.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми R.E.M.
Альбоми, спродюсовані Скоттом Літтом